Alert Records steht für:

 Alert Records (kanadisches Label), kanadisches Independent-Label 
 Alert Records (US-amerikanisches Label), US-amerikanisches Blues- und Jazz-Label